Svinø kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Svinø (Gamborg Sogn) – et areal og en bebyggelse i Gamborg Sogn, Middelfart Kommune
 Svinø (Køng Sogn) – et areal, en bebyggelse og et ejerlav i Køng Sogn, Vordingborg Kommune